Мар-дель-Плата 1961 — девятнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители Югославии, Чехословакии, США, Чили, Бразилии, Уругвая.

Победу в турнире одержал аргентинский гроссмейстер М. Найдорф, на очко опередивший большую группу преследователей.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1961 год в шахматах